У́лица Салтыко́ва-Щедрина́ — наименование улиц в различных населённых пунктах России и государств Ближнего зарубежья, названных в честь русского писателя-сатирика и журналиста М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина).

Россия 
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Волгограде.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Казани (Кировский район).
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Калуге.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Кировграде.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Магнитогорске.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Нижнем Тагиле.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Новосибирске.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Орле.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в посёлке Пашия Пермского края.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Перми.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Стерлитамаке.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Твери. 
 улица Салтыкова-Щедрина — улица в Томске.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Тюмени.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Хабаровске.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Ярославле.
 Улица Салтыкова-Щедрина — прежнее (с 1932 по 1998 годы) название Кирочной улицы в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Донецке.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Одессе.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Харькове.
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Черновцах.

Казахстан 
 Улица Салтыкова-Щедрина — улица в Павлодаре.

См. также 
 Переулок Щедрина
 Улица Щедрина (Ижевск)